Кубок Шпенглера 1990 — 64-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1990 року. Переможцем став московський клуб Спартак (Москва), який в фіналі переграв збірну Канади.

Календар

Таблиця

Фінал

Див. також 
 1990 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1990
1990 у хокеї з шайбою
1990 у швейцарському спорті